Katona Zsuzsa (1951) Munkácsy Mihály-díjas szobrász
 Katona Zsuzsa (1958) filmrendező, szerkesztő, forgatókönyvíró, újságíró
 Katona Zsuzsa (1969) búvárúszó
Katona Zsuzsa (?) drámapedagógus, a Drámapedagógiai Nevelést Segítő Alapítvány kuratóriumi elnöke, az Őze Lajos Művészeti Iskola szervezője, oktatója (teljes neve Katona Zsuzsanna Ilona)

Jegyzetek